Garradd est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome australien Gordon J. Garradd.

 186P/Garradd ou Garradd 1 ;
 259P/Garradd ;
 296P/Garradd ;
 C/2009 P1 (Garradd).

Homonymie de comètes
Objet céleste découvert par Gordon J. Garradd